Dit is een lijst van planetoïden 34001-34100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (34001) - || 2000 OR5 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34002) - || 2000 OD6 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34003) - || 2000 OU6 || 29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34004) - || 2000 OS7 || 30 juli 2000 || M. Tombelli, D. Guidetti
|-
| (34005) - || 2000 OY7 || 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34006) - || 2000 OQ9 || 31 juli 2000 || Črni Vrh
|-
| (34007) - || 2000 OS11|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34008) - || 2000 OB12|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34009) - || 2000 OX12|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34010) - || 2000 OH13|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34011) - || 2000 OK14|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34012) - || 2000 OD15|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34013) - || 2000 OG15|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34014) - || 2000 OP15|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34015) - || 2000 OR16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34016) - || 2000 OY16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34017) - || 2000 OD17|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34018) - || 2000 OK19|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34019) - || 2000 OU19|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34020) - || 2000 ON21|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34021) - || 2000 OW22|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34022) - || 2000 OY23|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34023) - || 2000 OH24|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34024) - || 2000 OO24|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34025) - || 2000 OX24|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34026) - || 2000 OA25|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34027) - || 2000 OL25|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34028) - || 2000 OP25|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34029) - || 2000 OX25|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34030) - || 2000 OM26|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34031) - || 2000 OU26|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34032) - || 2000 OC27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34033) - || 2000 OH27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34034) - || 2000 OQ27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34035) - || 2000 OV27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34036) - || 2000 OX27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34037) - || 2000 OZ27|| 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34038) - || 2000 OA28|| 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34039) - || 2000 OB29|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34040) - || 2000 OX30|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34041) - || 2000 OD31|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34042) - || 2000 OQ31|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34043) - || 2000 OS31|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34044) - || 2000 OZ31|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34045) - || 2000 OD34|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34046) - || 2000 OQ34|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34047) - || 2000 OJ35|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34048) - || 2000 OR35|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34049) - || 2000 ON36|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34050) - || 2000 OU36|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34051) - || 2000 OK37|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34052) - || 2000 OL37|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34053) - || 2000 OF38|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34054) - || 2000 OE39|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34055) - || 2000 OU41|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34056) - || 2000 OJ42|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34057) - || 2000 ON44|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34058) - || 2000 OT44|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34059) - || 2000 OS45|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34060) - || 2000 OZ45|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34061) - || 2000 OC48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34062) - || 2000 OD48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34063) - || 2000 OA49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34064) - || 2000 OK51|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34065) - || 2000 OD52|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34066) - || 2000 OS52|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34067) - || 2000 OA55|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34068) - || 2000 OB56|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34069) - || 2000 OZ56|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34070) - || 2000 OK57|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34071) - || 2000 OT57|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34072) - || 2000 OU58|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34073) - || 2000 OW58|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34074) - || 2000 OG59|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34075) - || 2000 OE60|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34076) - || 2000 OK60|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (34077) Yoshiakifuse || 2000 OV8|| 30 juli 2000 || M. W. Buie
|-
| (34078) - || 2000 PF || 1 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (34079) - || 2000 PD1 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34080) - || 2000 PE1 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34081) - || 2000 PH1 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34082) - || 2000 PL2 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34083) - || 2000 PE4 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34084) - || 2000 PM4 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34085) - || 2000 PE5 || 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (34086) - || 2000 PP5 || 5 augustus 2000 || P. G. Comba
|-
| (34087) - || 2000 PA7 || 1 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (34088) - || 2000 PC7 || 6 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (34089) - || 2000 PL7 || 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34090) - || 2000 PG10|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34091) - || 2000 PQ10|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34092) - || 2000 PF11|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34093) - || 2000 PP11|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34094) - || 2000 PV11|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34095) - || 2000 PW11|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34096) - || 2000 PC12|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34097) - || 2000 PD12|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34098) - || 2000 PM12|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34099) - || 2000 PT12|| 8 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34100) - || 2000 PQ13|| 1 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten